9001–9500. • 9501–10000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája